Zbigniew Oleśnicki (1389–1455) – uczestnik bitwy pod Grunwaldem, biskup krakowski, późniejszy kardynał
 Zbigniew Oleśnicki (1430–1493) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski od 1481
 Zbigniew Oleśnicki (zm. 1662) – kasztelan wiślicki, starosta opoczyński